Il doppio  del Nielsen USTA Pro Tennis Championship 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Todd Widom e Michael Yani erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Ball e Rettenmaier.

Carsten Ball e Travis Rettenmaier hanno battuto in finale Brett Joelson e Ryan Sweeting 6–1, 6–2.

Teste di serie 

 Carsten Ball /  Travis Rettenmaier (campioni)
 Brendan Evans /  John Isner (quarti di finale)

 Todd Widom /  Michael Yani (semifinali) 
 Alex Bogomolov, Jr. /  Noam Okun (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Nielsen USTA Pro Tennis Championship 2009